Bussières pode referir-se a:
 Bussières: comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Puy-de-Dôme
 Bussières: comuna francesa na região administrativa de Borgonha, no departamento Yonne
 Bussières-et-Pruns: é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Puy-de-Dôme 
 Bussières (Seine-et-Marne): é uma comuna francesa, situada no departamento de Seine-et-Marne na região de Île-de-France.
 Bussières (Côte-d'Or)
 Bussières (Haute-Saône)
 Bussières (Loire)
 Bussières (Saône-et-Loire)

Desambiguação